Инал Валикоевич Тасоев () — российский дзюдоист, чемпион и призёр чемпионатов Европы, Чемпион Европы 2019 года и победитель Европейских игр 2019, бронзовый призёр чемпионатов мира в командном зачёте, серебряный призёр чемпионата Европы 2020 года, чемпион мира среди военнослужащих, победитель Всемирных военных игр.

Карьера 
Воспитанник владикавказской школы дзюдо. В своём послужном списке по юниорам имеет победы на первенствах России.

На чемпионате мира в Баку в 2018 году в составе смешанной команды дзюдоистов России завоевал бронзовую медаль турнира.

На совмещённом чемпионате Европы и Европейских играх в Минске в 2019 году Инал в составе смешанной команды одержал победу, став впервые чемпионом Европы и победителем Игр. В личных соревнованиях в весовой категории свыше 100 кг он уступил в финале грузину Гураму Тушишвили и завоевал серебряную медаль.

В 2020 году на чемпионате Европы в ноябре в чешской столице, Инал смог завоевать серебряную медаль в весовой категории свыше 100 кг. В финале он уступил соотечественнику Тамерлану Башаеву.

В апреле 2021 года на чемпионате Европы в Лиссабоне спортсмен из России в весовой категории свыше 100 кг в финале сломил сопротивления нидерландского борца Хенка Грола и стал чемпионом Европы.

Примечание

Ссылки 
 
 Инал Тасоев интервью
 Инал Тасоев информация
 Инал Тасоев  instagram
 Инал Тасоев  Клуб ЦСКА

Дзюдоисты России
Чемпионы Европы по дзюдо
Чемпионы Европейских игр по дзюдо
Чемпионы Всемирных военных игр по дзюдо